Galé (ou Galera) — tipo de navio
 Galera (Espanha) — município da Espanha (Granada)
 La Galera — município da Espanha (Tarragona)
 Galera (série) — série brasileira de 2004
 Reboque automotivo — também chamado "galera"
 A Galera (canção) — canção de Ivete Sangalo
 A Galera — revista portuguesa fundada em 1914

Desambiguação